Heritage of the Desert (1932), een film van Henry Hathaway
Heritage of the Desert (1939), een film van Lesley Selander